Niels – forma in lingua danese del nome Nicola
 1720 Niels – asteroide della fascia principale